Bradford é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Bradford (Flórida)
Condado de Bradford (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos